Il singolare femminile dell'AEGON International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Marion Bartoli era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in semifinale da Tamira Paszek, la quale ha poi battuto in finale la tedesca Angelique Kerber 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)
 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Marion Bartoli (semifinale)
 Angelique Kerber (finale)

  Ana Ivanović (ritirata per un infortunio all'anca)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Petra Cetkovská (secondo turno)

Qualificate 

  Laura Robson (secondo turno)
  Stéphanie Dubois (secondo turno)

  Gréta Arn (primo turno)
  Elena Vesnina (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2012
WTA Tour 2012